Евгений Онегин може да се отнася за:

 Евгений Онегин – роман от А.С. Пушкин
 Евгений Онегин – опера от Чайковски
 Онегин – американски филм от 1999 година